

Toponímia

Bèlgica 
 Fontenoy, antic municipi de Bèlgica, conegut per la Batalla de Fontenoy de 1745

França 
 Fontenoy, municipi del departament l'Aisne
 Fontenoy, municipi del departament del Yonne
 Fontenoy-en-Puisaye, municipi del departament del Yonne
 Fontenoy-la-Joûte, municipi del departament del Meurthe i Mosel·la
 Fontenoy-le-Château, municipi del departament dels Vosges
 Fontenoy-sur-Moselle, municipi del departament dels Meurthe i Mosel·la
 Comtat de Fontenoy, antic comtat del qual la capital era Fontenoy-le-Château

Homònims 
 Fontenois-lès-Montbozon, municipi del departament de l'Alt Saona
 Fontenois-la-Ville, municipi del departament de l'Alt Saona

Història militar 
 841: Batalla de Fontenoy-en-Puisaye
 1745: Batalla de Fontenoy